Классик Суд Ардеш (),  —  шоссейная однодневная  велогонка,  проходящая  во французском департаменте Ардеш. С 2013 года  проводится в рамках уик-энда гонок , известном как Boucles du Sud Ardèche, перед классической велогонкой Дроме Классик. В 2008-2019 годах входила в календарь UCI Europe Tour, имела категорию 1.2 (2008-2009) и 1.1 (с 2010).  С 2020 года  входит в UCI ProSeries, имеет категорию 1.Pro.

Призёры

Примечания

Ссылки 

 официальный сайт  
 
 
 
 
 
 
  
 Классик Суд Ардеш (cyclingarchives.com) 
 Классик Суд Ардеш (procyclingstats.com) 
 Классик Суд Ардеш (memoire-du-cyclisme.eu) 
 Классик Суд Ардеш (cqranking.com) 
UCI Europe Tour
Мероприятия, регулярно проводимые с 2001 года
Спорт во Франции
Велогонки во Франции